Talasa puede referirse a:

 En la mitología griega, Talasa era una diosa primordial de mar, hija de Éter y Hemera; 
 En astronomía, Talasa es un satélite natural de Neptuno; 
 Thalassa es un planeta ficticio, un mundo de agua en la novela Cánticos de la lejana tierra de Arthur C. Clarke; 
 En biología, Thalassa es un género de mariquitas; o
 En televisión, Thalassa es un programa y serie de televisión.